Detta är tabeller över resultat i individuella matcher vid  världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division III.  Matcherna spelades i Kapstaden, Sydafrika, under perioden 15-21 april 2013. Två av lagen kvalificerade sig via kvalspel i Förenade Arabemiraten mellan den 14 och 17 oktober 2012.

Till huvudturneringen kvalificerade lag:

 (41) – Flyttades ned till Division III inför VM 2013
 (42)
 (43)
 (45)

Två lag kvalificerade sig till huvudturneringen genom kvalspel:
 (47)
 (44).

Siffrorna inom parentes anger lagets placering på IIHF:s världsrankinglista 2012.

Resultat 
Spelplats: Grandwest Ice Arena,  Kapstaden, Sydafrika

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+2)

Läs mer 
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013

Se även  
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II B

Källor 

2013 i Sydafrika
Ishockey i Sydafrika
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Sydafrika
2013